Cravant puede referirse a: 

 Cravant, comuna francesa situada en Loiret.
 Cravant, comuna francesa situada en Yonne.